NA e Na podem significar:

NA
 Namíbia (código ISO 3166-1)
 Narcóticos Anônimos
Na
 Sódio (símbolo químico)

Desambiguações de siglas